Samenzwering of complot
Komplot (kunstcollectief), Brussels kunstcollectief